Кек-Джар () — село Кочкорского района. Центр Кек-Джарского аильного округа в Нарынской области Кыргызской Республики . Расположено на юго-восток от административного центра района Кочкора в северо-восточной части Нарынской области.

Рядом протекает река Жоон-Арык. Расположено в районе ожидаемых землетрясений II-категории опасности с балльностью 5-7

Население в 2009 году составляло 2 308 человек. В 2019 году в селе открыто несколько спортивных объектов.

Жители Кек-Джара занимаются, в основном, животноводством и выращиванием картофеля.

Известные уроженцы 
 Сагымбаева, Телегей Алмамбетовна (1902—1981) — Герой Социалистического Труда (1957), Мать-героиня, депутат Верховного Совета Киргизской ССР.

 Куттубай Абдраев (1932-2014)-старший чабан совхоза «Сон-Куль» Кочкорского района Нарынской области, Киргизская ССР. Герой Социалистического Труда(1976). Заслуженный мастер сельского хозяйства Киргизской ССР (1982). Депутат Верховного Совета Киргизской ССР.

Примечания 

Населённые пункты Нарынской области
Кочкорский район